Jasza, Buddha tanítványa a Kr. e. 6. században
 Jasza, Dzsingisz mongol nagykán kódexe, amely meghatározó törvénykönyv volt a nagykánnak és utódainak birodalmaiban